

Aziende 
 Goldoni – azienda metalmeccanica italiana

Persone 
 Carlo Goldoni – drammaturgo, scrittore e librettista italiano
 Eleonora Goldoni – calciatrice italiana
 Giulio Goldoni – medico italiano, padre di Carlo
 Gianni Goldoni – calciatore italiano
 Lelia Goldoni – attrice statunitense 
 Luca Goldoni – giornalista e scrittore italiano